Botan steht für:
 den japanischen Namen für Pfingstrosen
 den thailändischen Namen für Pfingstrosen
 Botan (Software), eine Kryptographie-Bibliothek in C++ unter BSD-Lizenz
 Botan Çayı, ein Nebenfluss des Tigris im Südosten der Türkei
 Botan oder Bohtan, eine historische Landschaft im irakischen und türkischen Kurdistan
 den Namen eines Haustiers in Clannad (Computerspiel)
 Botan Rojhilat, ein kurdisches ehemaliges Mitglied der PKK

Siehe auch:
 Bohtan-neuaramäische Sprache